Dascălu se poate referi la:

 Dascălu, o localitate în județul Ilfov, Muntenia, România
 Dascălu, fostul nume al satului Ogoru, din județul Călărași
 Râul Dascălu, un curs de apă, afluent al râului Olteț, județul Olt, Oltenia
 Nume de familie
 Ștefan Dascălu
Dan Dascălu (* 1942, Craiova), un inginer român
 Iulian Dascălu, un om de afaceri român, proprietarul grupului Iulius Group
 Monica Dascălu (* 1978, Târgu Mureș)

Vezi și 
 Singer
 Kantor, Cantor (dezambiguizare)
 dáscăl (DEX)

Împrumuturi lingvistice din limbile slave
Împrumuturi lingvistice din greacă
Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Toponime românești